Michail Pimenov (1920-2005) – pallavolista e allenatore di pallavolo sovietico
 Nikolaj Stepanovič Pimenov (1812-1864) – scultore russo
 Ruslan Pimenov (1981) – ex calciatore russo